Bockenheimer ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Bockenheimer von Bockenheim (1856–1937), österreichischer Feldzeugmeister
 Jakob Hermann Bockenheimer (1837–1908), deutscher Chirurg in Frankfurt am Main 
 Karl Georg Bockenheimer (1836–1914), deutscher Richter und Heimatforscher
 Philipp Bockenheimer (1875–1933), deutscher Hochschuldozent und Arzt in Berlin, Reiseschriftsteller, Sohn von Jakob Hermann Bockenheimer

Siehe auch:

 Bockenheim
 Bockenheimer Landstraße und Bockenheimer Warte.